El término cucal puede hacer referencia a:

 El nombre común de las aves del género Centropus;
 El nombre común de la planta Juglans regia.